'''Greg Ryan kan syfta på:

 Greg Ryan (fotbollstränare) från USA.
 Greg Ryan (politiker) från Australien.